
Molekulska formula -{C3H6O2}- se može odnositi na:

 Etil format
 Propionska kiselina